Gippsland Trophy 2021 (англ. 2021 Gippsland Trophy) — розыгрыш профессионального теннисного турнира, который состоялся в Мельбурне (Австралия) и являлся частью тура WTA в рамках международной серии. Игры основного раунда проводились с 31 января по 7 февраля 2021 года на хардовых открытых кортах. В основной сетке турнира приняли участие 54 теннисистки и 28 пар. Туринир предварял старты на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2021 года.

Общая информация 
Чемпионы 2021

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 25 января 2021
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Дестани Айява
  Оливия Гадеки
  Арина Родионова
  Астра Шарма
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Кэти Бултер
  Анастасия Потапова
  Ван Яфань
Теннисистки, победившие в квалификации к Открытому чемпионату Австралии:
  Тимея Бабош
  Сара Эррани
  Маё Хиби
  Кайя Йуван
  Ребекка Марино
  Уитни Осигве
  Хлоэ Паке
  Валерия Савиных
Теннисистки, счастливые проигравшие в квалификации к Открытому чемпионату Австралии:
  Михаэла Бузарнеску
  Маргарита Гаспарян
  Варвара Лепченко
  Анна Каролина Шмидлова
  Леся Цуренко

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финальные матчи

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Парный разряд

Финал

Примечания 

Мельбурн
Теннис
Февраль 2021 года